Femme nue couchée est un tableau de Gustave Courbet peint en 1862.
 Femme nue couchée est un tableau d'Auguste Renoir peint en 1907.